Гради́шка () — община в северо-западной части Республики Сербской с центром в городе Градишка.

География 
Занимает Лиевчское поле и Подкозарье с площадью 762 км². Граничит на востоке — с общиной Србац, на юге — с общинами Лакташи и Баня-Лука, а на западе и юго-западе — с общинами Козарска-Дубица и Приедор. По реке Сава на севере на протяжении 40 км граничит с Хорватией (с общинами Нова-Градишка и Новска).

Вся территория общины электрифицирована, в конечной стадии находится телефонизация сёл. Все сёла сообщаются с центром регулярными автобусными линиями, а из Босанска-Градишки каждый день ходят автобусы до Баня-Луки, Белграда, Нови-Сада, Суботицы, Сараево и других городов. Градишка находится на расстоянии 50 км от Баня-Луки, от Белграда — в 280 км, а от Загреба — в 130 км.

Дорожная сеть насчитывает 700 км местных и региональных дорог и 90 км магистралей, которые ведут через Градишку к восточной части Республики Сербской и Баня-Луке, а на север — к Центральной и Северной Европе .

В Градишке находится один из самых важных пограничных переходов в Республике Сербской.

Кроме реки Савы, которая в этом течении судоходна, на территории общины находится множество горных рек, из которых самые крупные: Врбашка, Ябланица, Юрковица и Лубина.

Градишка находится на высоте 92 м над уровнем моря, плодородная лиевчанская равнина — на уровне 110 м, а некоторые горные сёла — на уровне свыше 300 метров.

Хорошие природно-климатические условия и географическое положение, большое разнообразие флоры и фауны в лесах по склонам Козарских и Просарских гор, плодородное Лиевчское поле и Посавина, холмистые земельные угодья, богатые месторождения мрамора, близость реки Савы и другие факторы повлияли на развитие многочисленных отраслей хозяйства, а особенно сельское хозяйство, пищевую и деревообрабатывающую промышленность.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Градишка составила 56 727 человек, по переписи 1991 года —  59 974 человека.

Национальный состав населения на 1991 год:
 сербы — 35.753 (59,61 %);
 боснийцы — 15.851 (26,42 %);
 хорваты — 3.417 (5,69 %);
 югославы — 3.311 (5,52 %);
 остальные — 1.642 (2,76 %).
Всего: 59.974 чел.

Национальный состав населения на 1971 год:
 сербы — 35.038 (65,39 %);
 боснийцы — 12.688 (23,68 %);
 хорваты — 4.415 (8,23 %);
 югославы — 415 (0,77 %);
 остальные — 1.025 (1,93 %).
Всего: 53.581 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 68 населённых пунктов, в том числе город Градишка.

Список населённых пунктов общины Градишка с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

История 
После подписания Дейтонских соглашений вся община Градишка вошла в состав Республики Сербской.

Ссылки 
 
 Официальный сайт Общины Градишка II

Примечания 

Общины Республики Сербской